Государство Пасундан (, ) — независимое государство, впоследствии штат в составе Соединённых Штатов Индонезии (СШИ), существовавшее в 1947—1950 годах и располагавшееся в западной части острова Ява, в регионе компактного проживания сунданцев.

История 
Государство было основано 4 мая 1947 года как Республика Пасундан (), однако в том же году оно было ликвидировано. 26 февраля 1948 года восстановлено под названием Государство Западная Ява (); 24 апреля 1948 года переименовано в Государство Пасундан. 

27 декабря 1949 года Пасундан вошёл в состав СШИ на правах штата. 11 марта 1950 года государство было упразднено; его территория вошла в состав восстановленной унитарной Республики Индонезии. Ныне территория бывшего Пасундана является частью провинций Западная Ява и Бантен. В современной Индонезии есть сторонники переименования провинции Западная Ява в провинцию Пасундан

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Википедия:Статьи с нерабочими ссылками
Соединённые Штаты Индонезии